Nieuwegein-Zuid (sneltramhalte), een sneltramhalte in Nieuwegein
de zuidelijk helft van Nieuwegein. Dit gebied behoorde tot 1971 grotendeels tot de gemeente Vreeswijk.
een statistische wijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek